Nielson steht für:

 Nielson Motor Car Company, US-amerikanischer Automobilhersteller

Nielson ist der Familienname folgender Personen:
 Howard C. Nielson (1924–2020), US-amerikanischer Politiker
 Manfred Nielson (* 1955), deutscher Admiral
 Poul Nielson (* 1943), dänischer Politiker und ehemaliger EU-Kommissar

Siehe auch:
 Nielsson
 Nielsen, Nielssen
 Nilsen, Nilssen
 Nilson, Nilsson